Sidemen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sidemen, distrikt, Provinsi Bali, 
 Desa Sidemen, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar